CWT steht für:

 Constant weight, eine Disziplin des Apnoetauchens
 CWT (Band), eine ehemalige britische Blues-Rock-Band
 CWT (Unternehmen), einen internationalen Geschäftsreisedienstleister

cwt. steht für:

 ein veraltetes angloamerikanisches Maß, siehe Hundredweight

CWT